Das Mädcheneinzel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2010 war ein Tenniswettbewerb in Singapur.

Hauptrunde

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Trostrunde

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Tennis
Tennisturnier 2010
Tennisturnier in Singapur
2010 Madcheneinzel